Акустическая травма — поражение уха, вызванное воздействием чрезмерно сильных или продолжительных звуков.

Различают острую и хроническую акустическую травмы. Острая травма возникает при воздействии крайне громких звуков (интенсивностью свыше 120—130 децибел (дБ)), в этом случае она часто комбинируется с баротравмой, а хроническая — при продолжительном действии на слуховой орган различных шумов.

Акустическая травма распространена у инженеров, которые обслуживают авиационную технику, лётчиков, танкистов и др.

Патогенез 
При острой акустической травме наблюдаются кровоизлияния и расширения сосудов в барабанной перепонке, а также смещение и набухание клеток органа Корти. При этом воздействие шумов громкостью около 120 дБ также приводит к повышению фермента тканевого дыхания клеток органа Корти и увеличению в них содержания РНК, но звуки громкостью больше 135 дБ приводят к обратным процессам из-за увеличения окислительных процессов в клетках.

При хронической акустической травме происходит дегенерация всего слухового анализатора, так как продолжительный шум заставляет постоянно напрягаться процессы метаболизма в его клетках.

Симптомы 
Симптомы острой акустической травмы — боль и чувство давления в ушах. Отоскопия показывает красноту в барабанной перепонке.

Симптомы хронической — шум в ушах, снижение слуха. При отоскопии иногда обнаруживается втянутая форма барабанной перепонки.

При этом при хронической акустической травме наблюдается не только поражение органа слуха, но и изменение функций ЦНС, вегетативно-сосудистая дисфункция, астенические и невротические реакции.

Лечение 
При острой травме необходим полный покой, приём рассасывающих и тонизирующих средств. При хронической лечение чаще всего малоэффективно, но, чтобы уменьшить субъективные ощущения, применяются препараты аденозинтрифосфорной кислоты, биогенные стимуляторы и витамины группы B.

Профилактика 
В целях профилактики акустической травмы на рабочих местах применяются меры коллективной защиты: снижение интенсивности шума, использование средств, которые препятствуют его распространению, а также средства индивидуальной защиты: от ватных шариков, которые вставляются в ухо, до заглушек со шлемом.

Наиболее распространенный способ профилактики — установление максимально допустимых уровней шума.

Примечания 

Заболевания уха
Ухо